Ва́лдо Маша́до да Си́лва (; 9 сентября 1934, Нитерой — 25 февраля 2019), более известный как Валдо — бразильский футболист, нападающий. Лучший бомбардир в истории клуба «Флуминенсе» с 319 мячами (включая голы в товарищеских матчах), второй бомбардир в истории «Валенсии».

Биография 
Валдо начал свою карьеру в 1953 году в «Мадурейре», сразу забив 22 мяча. Бомбардирский талант игрока оценил гранд бразильского футбола — «Флуминенсе», которой уже в следующем году забрал игрока к себе, во «Флу» Валдо оставался до 1962 года, став лучшим бомбардиром команды в истории: 398 матчей, 319 голов. Он выиграл чемпионат Сул в 1960 и два чемпионских звания турнира Рио-Сан-Паулу в 1957 и 1960. В 1959 году Валдо с «Флу» выиграл Кариоку.

Валдо — первый бразильский футболист, добившийся успеха в «Валенсии». Большую часть голов он забивал благодаря сильному и поставленному удару, а также скорости бега на короткие дистанции. С «летучими мышами» Валдо завоевал два Кубка ярмарок и Кубок Испании, забив в 215 матчах 115 голов в чемпионате Испании, 13 голов в 29 матчах Кубка Испании и 32 гола в 50 матчах еврокубков.

После ухода из «Валенсии» Валдо сыграл сезон в клубе «Эркулес» и закончил карьеру, поселившись в полюбившейся ему Валенсии.

В сборной Бразилии Машадо провёл 5 матчей, забив 2 гола. Он дебютировал в главной бразильской команде 8 мая 1960 года в игре со шведским клубом «Мальмё». Последний матч он провёл 12 июля того же года со сборной Аргентины.

Достижения

Командные 
 Флуминенсе 
 Победитель турнира Рио-Сан-Паулу (2): 1957, 1960
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1959

 Валенсия
 Обладатель Кубка Испании: 1967
 Обладатель Кубка ярмарок (2): 1962, 1963

Личные 
 Лучший бомбардир Лиги Кариока: 1956
 Лучший бомбардир чемпионата Испании: 1967
 Лучший бомбардир Турнира Рио — Сан-Паулу (2): 1957, 1960
 Лучший бомбардир Кубка ярмарок (3): 1962, 1963, 1964

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 Crack Players — Waldo (статья на официальном сайте «Валенсии»)

Футболисты Бразилии
Футбольные тренеры Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Мадурейра»
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Эркулес» Аликанте
Тренеры ФК «Альсира»
Обладатели трофея Пичичи